Osoby:
 Emil Osann – niemiecki profesor
 Gottfried Osann – niemiecki fizyk

Zobacz też:
 Osann-Monzel